Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1893 se dispute du 13 au .

EM Mayne, vainqueur du All comer's final, remporte également le Challenge round face à Mabel Shaw, tenante du titre.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer EM Mayne et Mabel Shaw dans le Challenge Round.

En double mixte, la paire Mabel Shaw et G. Wickham enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau 
La championne en titre 1892, Mabel Shaw, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Résultats en double

Tableau 
Championne en titre 1892, la paire EM Mayne - Mabel Shaw est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Résultats en double mixte

Tableau final 
Championne en titre 1892, la paire EM Mayne - Ben Green est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1893
Sydney
1893 en Océanie
Mai 1893